Starbuck est un nom de famille notamment présent dans les pays anglophones. Il peut désigner :

Personnage fictif 
 Starbuck, un personnage du roman Moby Dick, d'Herman Melville
 Dans la franchise Battlestar Galactica :
 Starbuck, un pilote émérite de la série télévisée Galactica ;
 Starbuck, l'indicatif de pilote de Kara Thrace dans la série télévisée Battlestar Galactica, réinvention de la précédente.
 Dans la franchise X-Files, Starbuck est le surnom donné par son père au personnage Dana Scully en hommage au personnage de Moby Dick.

Toponyme 

 Starbuck, une ville de l'État américain du Minnesota ;
 Starbuck, une ville de l'État américain de Washington ;
 Starbuck, une ville de la province canadienne de Manitoba ;
 Starbuck, une des îles de la Ligne dans le Pacifique.

Patronyme 
 JoJo Starbuck (1951-), patineuse artistique américaine

Autres 
 Starbucks, une chaîne de cafés.
 Starbuck, une série de bande dessinée belge créée par l'auteur Philippe Foerster ;
 Hanoverhill Starbuck, un taureau canadien de race Holstein, père de centaine de milliers de veaux grâce aux programmes de reproduction artificielle ;
 Starbuck, film québécois (2011) réalisé par Ken Scott et mettant en vedette Patrick Huard ;

Homonymie de localités aux États-Unis